Bertie ist der Familienname folgender Personen:

 Albemarle Bertie, 1. Baronet (1755–1824), britischer Admiral
 Albemarle Bertie, 9. Earl of Lindsey (1744–1818), britischer Adliger
 Andrew Bertie (1929–2008), britischer Großmeister des Malteserordens
 Carlos Bertie (* 1995), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Francis Bertie, 1. Viscount Bertie of Thame (1844–1919), britischer Diplomat
 George Bertie, 10. Earl of Lindsey (1814–1877), britischer Adliger
 Gordon Bertie (* 1948), kanadischer Ringer
 James Bertie, 1. Earl of Abingdon (1653–1699), englischer Adliger
 Montagu Bertie, 2. Earl of Lindsey († 1666), englischer Adliger
 Montagu Bertie, 5. Earl of Abingdon (1784–1854), britischer Adliger
 Montagu Bertie, 6. Earl of Abingdon (1808–1884), britischer Adliger
 Montagu Bertie, 7. Earl of Abingdon (1836–1928), britischer Adliger
 Montague Bertie, 11. Earl of Lindsey (1815–1899), britischer Adliger
 Montague Bertie, 12. Earl of Lindsey (1861–1938), britischer Adliger
 Peregrine Bertie, 13. Baron Willoughby de Eresby (1555–1601), englischer Adliger und Diplomat
 Peregrine Bertie, 2. Duke of Ancaster and Kesteven (1686–1742), britischer Adliger
 Peregrine Bertie, 3. Duke of Ancaster and Kesteven (1714–1778), britischer Adliger
 Philip Bertie (um 1665–1728), englischer Politiker
 Priscilla Bertie, 21. Baroness Willoughby de Eresby (1761–1828), britische Adlige
 Richard Bertie (um 1635–1686), englischer Politiker 
 Richard Bertie, 14. Earl of Lindsey (* 1931), britischer Adliger und Politiker
 Robert Bertie, 1. Earl of Lindsey (1582–1642), englischer Adliger
 Robert Bertie, 3. Earl of Lindsey (1630–1701), englischer Adliger
 Robert Bertie, 1. Duke of Ancaster and Kesteven (1660–1723), britischer Adliger
 Robert Bertie, 4. Duke of Ancaster and Kesteven (1756–1779), britischer Adliger
 Willoughby Bertie, 3. Earl of Abingdon (1692–1760), britischer Adliger
 Willoughby Bertie, 4. Earl of Abingdon (1740–1799), britischer Adliger

Sonstiges:
 Bertie County, Verwaltungseinheit in North Carolina
 Bertie war als Spitzname bzw. Rufname des britischen Kronprinzen Albert Edward, des späteren Königs Eduard VII. (1841–1910) bekannt

im NRHP gelistete Objekte:
 Bertie County Courthouse, in Windsor, North Carolina, ID-Nr. 79001662
 Bertie Memorial Hospital, in Windsor, North Carolina, ID-Nr. 04000647

Siehe auch:
 Berti
 Burty